Чадир-Лунга — місто в Молдові.
 Чадир-Лунга (стадіон) — футбольний стадіон в місті Чадир-Лунга, домашня арена ФК «Саксан».

Багатозначні терміни